Bockel est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Dirk Bockel (né en 1976), triathlète allemand ;
 Elisabeth Böckel, patineuse allemande dans les années 1920 ;
 Jean-Marie Bockel (né en 1950), homme politique français, président de la Communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération et secrétaire d'État dans le gouvernement François Fillon (2) ;
 Otto Böckel (1859-1923), député allemand antisémite ;
 Pierre Bockel (1914-1995), prêtre, écrivain et résistant français, « Juste parmi les nations », oncle de Jean-Marie Bockel (né en 1950).

Voir aussi